72 Чемпионат Ростовской области по футболу среди клубов Четвёртого дивизиона проходил в 2013 году. Чемпионский титул защищаела «Донгаздобыча» (Сулин).
Сезон начался 17 апреля, закончился 26 октября 2013 года. Турнир состоял из 30 туров.

Турнирная таблица

Участники

Результаты матчей

Стадионы

Примечания

Ссылки 
 http://www.footballufo.ru/don.2009/don2013.html Чемпионат Ростовской области по футболу Высшая лига 2013 год
 http://fctkz.net/?page_id=1195 Чемпионат Ростовской области

Региональные футбольные турниры России
Спортивные соревнования в Ростовской области
Футбол в Ростовской области